Loma del Faro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Loma del Faro, Manlio Fabio Altamirano, ort, Veracruz, 
 Loma del Faro, Soledad de Doblado, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar